Бенет има више значења:
 Округ Бенет (Јужна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Бенет (Северна Каролина), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Бенет (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Бенет (Колорадо), град у америчкој савезној држави Колорадо
 Бенет (језеро), језеро у Аустралији